Искупление:

 Искупление (богословие)
 Искупление (роман Горенштейна)
 Искупление (роман Макьюэна)
 Искупление (фильм)